

Крулевська-Воля — село в гміні Мендзибуж Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Крулевська-Воля — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства